О́стров:

География 
 Остров — географическое понятие.
 Остров — историческая местность в Москве.

Населённые пункты

Белоруссия

Болгария 
 Остров — село во Врачанской области

Россия

Словакия 
 Остров — деревня Пьештянского района
 Остров — деревня в районе Собранце

Украина

Чехия 
 Остров — город в Карловарском крае;
 Остров — село в районе Хрудим Пардубицкого края;
 Остров — село в районе Усти-над-Орлици Пардубицкого края;
 Остров — село в районе Бенешов Среднечешского края;
 Остров — село в районе Пршибрам Среднечешского края;
 Остров — село в районе Гавличкув-Брод Высочины;
 Остров-над-Ославой — село в Высочине;
 Остров-у-Бездружиц — село в Пльзенском крае;
 Остров-у-Мацохи — село в Южноморавском крае.

Литература 
 «Остров» () — роман Олдоса Хаксли 1962 года.
 «Остров» () — роман Робера Мерля 1962 года.

Фильмы 
 «Остров» — американский фильм 1980 года, приключенческий триллер, режиссёр Майкл Ритчи.
 «Остров» — французский фильм 1987 года.
 «Остров» — советский фильм 1989 года, режиссёр Леонид Квинихидзе.
 «Остров» — российский фильм 1992 года.
 «Остров» — южнокорейский фильм 2000 года, режиссёр Ким Ки Дук.
 «Остров» — американский фильм 2005 года, фантастический боевик, режиссёр Майкл Бэй.
 «Остров» — российский художественный фильм 2006 года, режиссёр Павел Лунгин.
 «Остров» — болгарский фильм-драма 2011 года, режиссёр Камен Калев.
 «Остров» — британский фильм-драма 2011 года, режиссёр Элизабет Митчелл.
 «Остров» — советский мультипликационный фильм.
 «Остров» — греческий телесериал, снятый по роману Виктории Хислоп «Остров».
 «Остров» — российский комедийный телесериал (3 сезона, 2016/2018/2019; ТНТ)

Персоналии 
 Остров, Светозар Александрович (род. 1941) — советский и российский график, иллюстратор книг.
 Остров, Ян Петрович (1896—1966) — латвийский советский деятель, заместитель председателя Совета Министров Латвийской ССР.

Другое 
 Драматический театр «Остров» — театр в Санкт-Петербурге.
 Остров — надстройка на авианосце.
 Остров — станция.

См. также

Примечания